Змагання в парному розряді проходили в рамках тенісного турніру Acura Classic 1999, який проходив удванадцяте. Мартіна Хінгіс і Наташа Звєрєва були чинними чемпіонками, але цього разу Хінгіс не брала участі. Звєрєва грала в парі з Марі П'єрс, але в першому колі їх перемогли Кара Блек і Ірина Селютіна.

Аранча Санчес Вікаріо і Лариса Нейланд виграли титул, у фіналі перемігши пару Ліза Реймонд і Ренне Стаббс з рахунком 6–2, 6–7(5–7), 6–0.

Сіяні пари

Сітка 

{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2=Чвертьфінали
| RD3=Півфінали
| RD4=Фінал
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= А Фусаї Н Тозья
| RD1-score01-1=2
| RD1-score01-2=2
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= І Горрочатегі О Татаркова
| RD1-score02-1=6| RD1-score02-2=6| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Н Арендт М Боллеграф
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=7| RD1-score03-3=1
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= К По А-Г Сідо
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3=6
| RD1-seed05=3
| RD1-team05= Л Реймонд Р Стаббс
| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Е Калленс Д Грем
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= К Блек І Селютіна
| RD1-score07-1=77
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= М П'єрс Н Звєрєва
| RD1-score08-1=64
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09= 
| RD1-team09= Б Шетт П Шнідер
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=0
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10={{nowrap| Ж Алар-Декюжі М Лучич-Бароні}}
| RD1-score10-1=6| RD1-score10-2=6| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= П Тарабіні С Тестю
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=LL
| RD1-team12= К Крістя Р Драгомір
| RD1-score12-1=1
| RD1-score12-2=1
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13={{nowrap| Л Нейланд А Санчес Вікаріо}}
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3=6| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Тіна Кріжан К Среботнік
| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=1
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= І Спирля К Віс
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= О Лиховцева А Суґіяма
| RD1-score16-1=3
| RD1-score16-2=2
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01= 
| RD2-team01= І Горрочатегі О Татаркова
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=65
| RD2-score01-3=3
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= К По А-Г Сідо
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=77| RD2-score02-3=6| RD2-seed03=3
| RD2-team03= Л Реймонд Р Стаббс
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= К Блек І Селютіна
| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=5
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=WC
| RD2-team05={{nowrap| Ж Алар-Декюжі М Лучич-Бароні}}
| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= П Тарабіні С Тестю
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07=

 Кваліфікація 
 Сіяні пари 

 Кваліфікувалися 
  Елс Калленс /  Деббі Грем

Кваліфікаційна сітка

{{8 Команд без 3-го
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Кваліфікаційний матч
|team-width=175
| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Кетеліна Крістя Руксандра Драгомір
| RD1-score1=8
| RD1-seed2= 
| RD1-team2=
| RD1-score2=4
| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Керрі-Енн Г'юз Крістін Кунс
| RD1-score3=8
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Юлія Абе Есме Де Вілліерс
| RD1-score4=4
| RD1-seed5=WC
| RD1-team5=
| RD1-score5=8
| RD1-seed6= 
| RD1-team6= Хрістіна Пападакі Лорі Флемінг
| RD1-score6=4
| RD1-seed7= 
| RD1-team7= Міягі Нана Лінда Вілд
| RD1-score7=4
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Елс Калленс Деббі Грем
| RD1-score8=8
| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Кетеліна Крістя Руксандра Драгомір
| RD2-score1=8
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Керрі-Енн Г'юз Крістін Кунс
| RD2-score2=4
| RD2-seed3=WC
| RD2-team3=
| RD2-score3=4
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Елс Калленс Деббі Грем
| RD2-score4=8
| RD3-seed1=1
| RD3-team1=
| RD3-score1=4
| RD3-seed2=2
| RD3-team2=

Посилання 
 ITF doubles results page 

Парний розряд
Acura Classic, парний розряд